Светско клупско првенство у фудбалу 2010. је фудбалско такмичење које се одржавало од 8. до 18. децембра 2010. године. То је било 7. светско клупско првенство, а одржавало се у Уједињеним Арапским Емиратима. Заинтересовани за место домаћина били су и Аустралија, Јапан и Португал (повукао понуду). Домаћин наредног светског клупског првенства 2011. биће Јапан. Шампион је постао Интер Милано победивши у финалу ТП Мазембе са 3:0.

Учешће клубова

Мечеви

Табела

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт 

Светско клупско првенству у фудбалу 2010.